Кашимов:
 Кашимов, Ислам Майрамович) — советский военнослужащий, старший сержант (1945), участник Великой Отечественной войны, разведчик взвода разведки 24-го гвардейского кавалерийского полка 5-й гвардйской кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 3-й Белорусского фронта. Полный кавалер Ордена Славы. 
 Кашимов, Мухаметсалим Абдрахманулы — казахский поэт, журналист.